Der Begriff Graue Liste bezeichnet:

 als Vorstufe oder mildere Form einer „Schwarzen Liste“, bei der Personen oder Dinge in die Nähe einer Schwarzen Liste gerrückt werden
 eine Form der Spam-Bekämpfung bei E-Mails, siehe Greylisting oder Spam#Weiße, Schwarze und graue Listen (RBL und Greylisting)
 eine Liste der Staaten, die sich weitgehend dem internationalen Steuerstandard unterworfen haben, wo aber eine völlige Umsetzung noch fehlt, siehe Steueroase
 Liste homöopathischer Arzneimittel, siehe Arzneimittelverzeichnis